Boubers ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich:

 Boubers-sur-Canche (Département Pas-de-Calais)
 Boubers-lès-Hesmond (Département Pas-de-Calais)